Саков:

Фамилия 
 
 Саков, Ставр Елевтериевич (1846—1921) — российский педагог-востоковед и врач.

Топоним 
 Саков (город) — древнерусский город, где 15 сентября 1101 года русские князья заключили мир с половцами.

См. также 
 Саково
 Сакович